Лелякин — русская фамилия. Известные носители:

 Лелякин, Григорий Григорьевич (1803—1876) — русский генерал, участник восстания декабристов.
 Лелякин, Михаил Яковлевич (1918-?) — Герой Советского Союза, лишён звания.